Камень — название ряда  фильмов:
 Камень (фильм, 1992) — фильм России, реж. Александр Сокуров.
 Камень (фильм, 2012) — фильм России, реж. Вячеслав Каминский.